

Patronyme 

 Auguste-Jean-Marie Carbonneaux, parfois orthographié Carbonneau, (1769-1843), fondeur, ciseleur et sculpteur français ;
 Claudette Carbonneau, présidente de la confédération des syndicats nationaux ;
 Côme Carbonneau (1923-2000), gestionnaire et professeur canadien (québécois) ;
 Guy Carbonneau (1960-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jean-Baptiste Carbonneau (1864-1936), homme politique québécois ;
 Marc Carbonneau (1933-), militant indépendantiste québécois ;
 Marc Carbonneau, réalisateur canadien ;
 Olivier Carbonneau (1967-), joueur français de rugby à XV ;
 Onésiphore Carbonneau (1852-1932), marchand et homme politique fédéral du Québec ;
 Philippe Carbonneau (1971-), joueur français de rugby à XV ;
 Pierre Achille Carbonneau (1798-1865), homme politique français.

Divers 

 Aréna Guy-Carbonneau est le deuxième amphithéâtre en importance de Sept-Îles.
 Trophée Guy-Carbonneau est un trophée qui récompense chaque année le meilleur attaquant défensif de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Homonymie de patronyme